Ruddock ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Ruddock (* 1992), deutscher Spoken Word Poet, Schriftsteller, Workshopleiter, Veranstalter, Herausgeber und Musiker
 Donovan Ruddock (Razor Ruddock; * 1963), kanadischer Boxer jamaikanischer Herkunft
 Joan Mary Ruddock (* 1943), walisische Politikerin (Labour Party)
 Neil Ruddock (Razor Ruddock; * 1968), englischer Fußballspieler
 Paul Ruddock, britischer Finanzmanager und Kunstförderer
 Rhys Ruddock (* 1990), irischer Rugby-Union-Spieler